Minuit, place Pigalle, roman de Maurice Dekobra, paru en 1923
 Minuit, place Pigalle, film français muet de René Hervil, sorti en 1928, adaptation du roman de Dekobra.
 Minuit, place Pigalle, film français de Roger Richebé, sorti en 1934, idem.